Pour la gloire, film de Martin Stellman (1988)
 Pour la gloire, émission musicale (RTBF) de 1996 à 2002.